Зоделава () — грузинская фамилия. 
 Зоделава, Андрей Семёнович (1905—1942) — старший майор государственной безопасности (1940).
 Зоделава, Вано (1957—2019) — грузинский государственный деятель.